Das erste Dreiband-Weltcupturnier 2017 fand vom 6. bis zum 12. Februar in Bursa in der Türkei statt. Es war das zweite Dreiband-Weltcup-Turnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Bursa.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Ab 2017 wird das Preisgeld auf 52.000 € erhöht.

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den drei Pre-Qualifikationsrunden (PPP-PP- und Pre-Qualifikation) und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung (Shootout) gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock wurde auf 40 Sekunden verkürzt. Jeder Spieler kann pro Match drei Verlängerung nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Ab 2017 erhöht sich die Zahl der gesetzten Spieler auf 14. Dafür gibt es nur noch drei Wildcards. Eine UMB-Wildcard und zwei für den Ausrichter.

Die ersten 14 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Daniel Sánchez
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Marco Zanetti
  Nikos Polychronopoulos
  Murat Naci Çoklu
  Kim Haeng-jik
  Jérémy Bury
  Cho Jae-ho
  Sameh Sidhom
  Roland Forthomme
  Tayfun Taşdemir

Wildcardspieler:

1 × UMB : Huberney Cataño 
2 × organisierender Verband: Semih Saygıner,  Can Çapak

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je drei Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

Lucky Loser 
Die drei besten Zweitplatzierten kommen in die Hauptrunde
  Mã Minh Cẩm
  José Juan Garcia
  Lee Seung-jin

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden:

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2017/2 vom 26. März bis zum 1. April in Luxor, 
 Dreiband-Weltcup 2017/3 vom 22 bis zum 28. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt, 
 Dreiband-Weltcup 2017/4 vom 3. bis zum 9. Juli in Porto, 
 Dreiband-Weltcup 2017/5 vom 4. bis zum 10. September in Cheongju, 
 Dreiband-Weltcup 2017/6 vom 23. bis zum 29. Oktober in La Baule, 
 Dreiband-Weltcup 2017/7 vom 3. bis zum 9. Dezember in el-Guna, 

2017 1
Sportveranstaltung in Bursa
Billardturnier in der Türkei
Karambolageveranstaltung 2017